Příjmení Paulovič nosí více významných osobností:

 Alexander Paulovič (1911–1986) – slovenský a československý politik
 Veronika Paulovičová (* 1979) – slovenská herečka a moderátorka
 Yvetta Paulovičová-Pollaková (* 1953) – československá hráčka basketbalu